Krücke steht für:
 Gehhilfe oder Gehstütze
 der abgewinkelte oder gebogene Griff eines Gehstocks bzw. Handstocks 
 Krücke (Film), deutscher Film von Jörg Grünler
 Krücke (Heraldik), Heroldsbild in der Heraldik
 Krücke (Rhön) (603,5 m), Berg in der Rhön bei Oepfershausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Krücke (Roman), Roman von Peter Härtling

Krücke ist der Familienname bzw. Name von Personen:
 Adolf Krücke (1875–nach 1937), deutscher Kunsthistoriker und Gymnasiallehrer
 Georg Krücke (1880–1961), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Wiesbaden
 Theodor Krücke († 1912), deutscher Lehrer, Pastor und Politiker
 Wilhelm Krücke (1911–1988), deutscher Hirnforscher
 Krücke, eigentlich Reinhold Habisch (1889–1964), Berliner Original

Siehe auch: